Финалът за Суперкупата на България през 2020 г. е осемнадесетият мач от такъв тип. Срещата се играе между шампиона Лудогорец Разград и Носителя на Купата на България за изминалия сезон Локомотив Пловдив, който защитава трофея си от 2019 година като във финала за Купата побеждава вицешампиона ЦСКА-София. Двубоят се играе на стадиона на Лудогорец – Хювефарма Арена в Разград.

Двата отбора излизат един срещу друг за трети път в историята в спор за Суперкупата. В предходните двубои през 2012 и 2019 година Лудогорец побеждава съответно с 3:1 и с 2:0. Лудогорец се явява за осми път в мач за трофея, докато за Локомотив Пловдив това е четвърто участие във финалния мач. Поради противоепидемичните мерки срещата се играе без публика.

Развой на мача 
Локомотив Пловдив побеждава след гол на капитана си Димитър Илиев в последната 90-та минута на двубоя. Победата носи втора Суперкупа на страната за пловдивчани след тази от 2004 година, когато побеждават Литекс Ловеч във финалния мач.

Източници 

Футбол в България през сезон 2019/20
Суперкупа на България по сезони